Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Michael Stich 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Michael Stich (finale)
 Michael Stich (semifinali)
 Marc-Kevin Goellner (quarti di finale)
 Thomas Muster (terzo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Arnaud Boetsch (terzo turno)
 Marcos Ondruska (terzo turno)

 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (semifinali)
 Bernd Karbacher (terzo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Carlos Costa (terzo turno)
 Magnus Gustafsson (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1993